Fehér Imre (1885–?) színész, színigazgató
 Fehér Imre (1926-1975) rendező
 Fehér Imre (:fr: Émeric Feher) (1904-1966) - magyar-francia fotóművész